Lottin est un patronyme porté notamment par :

 Alain Lottin (1935-2017), historien et universitaire français 
 Augustin-Martin Lottin (1726-1793), imprimeur et libraire français 
 Dominique Lottin, magistrate française, membre du Conseil constitutionnel 
 Pierre Lottin (1989-), acteur français 
 Pierre-Victorien Lottin (1810-1903), archéologue et peintre orientaliste français
 Victor Charles Lottin (1795-1858), marin et géographe français

 Kylian Mbappé Lottin (1998), footballeur français

Voir aussi 
 Lotin
Homonymie de patronyme